Warrenville può riferirsi a diverse località statunitensi:
Warrenville – comune dell'Illinois
Warrenville – CDP della Carolina del Sud